Why Do Fools Fall in Love bezeichnet:
 Why Do Fools Fall in Love (Lied), ein Lied von Frankie Lymon & the Teenagers mit diversen Coverversionen, u. a. von Diana Ross
 Why Do Fools Fall in Love (Album), ein Studioalbum von Diana Ross
 Why Do Fools Fall in Love – Die Wurzeln des Rock ’n’ Roll, ein Film von 1998 über Frankie Lymon